Павлов може да се отнася за:
 Георги Павлов, няколко души с това име
 Емил Павлов (1924-1992), български композитор
 Иван Павлов, няколко души с това име
 Константин Павлов (1933-2008), български поет и киносценарист
 Константин Павлов (революционер) (?-1870), български революционер
 Любомир Павлов, няколко души с това име
 Пламен Павлов (р. 1958), български историк
 Сергей Павлов (р. 1935), съветски писател фантаст

Вижте също 
 Павлова